Обменный пункт, «Обменник» — киоск продажи и скупки валюты населению. Часто вне стационарного отделения банка или не относящийся к банку вообще.

 «Дивизионный обменный пункт» в тылу дивизий РККА во время Великой отечественной войны.